

Thomaskirch, oggi Domaniów – comune nel voivodato della Bassa Slesia

Thomaskirch, oggi Rădești – comune nel distretto di Alba